Тијера Негра има више значења:

 Тијера Негра (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Негра (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Негра (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Негра (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Негра (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Негра (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Негра (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Негра, Позо Тијера Негра (Санта Лусија Окотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Негра (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Негра (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијера Негра (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијера Негра (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Тијера Негра (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тијера Негра (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику